Poecilognathus relativitae — вид короткоусых двукрылых насекомых рода Poecilognathus  из семейства мухи-жужжала (Bombyliidae).

Распространение 
США.

Описание 
Мелкие мухи длиной несколько миллиметров. Глаза голоптические у самцов и разделённые у самок на расстоянии двукратной ширины оцеллий. Каудальный край эпандриума гениталий самцов вогнутый.  
Вид был впервые описан в 1985 году американским диптерологом Нилом Эвенхусом (Center for Research in Entomology, Bishop Museum, Гонолулу, Гавайи, США) под первоначальным названием . Видовое название объясняется как игра слов от релятивистской теории относительности.

Примечания

Литература 
 
 Evenhuis, Neal L. (1989). Systematics and Evolution of the Genera in the Subfamilies Usiinae and Phthiriinae — Diptera — Bombyliidae — Of the World. N. L. Evenhuis. Brill Archive, Entomonograph. 1989, vol.11: 1 — 72.  Pdf 
Жужжала
Животные, описанные в 1985 году
Насекомые Северной Америки
Эндемики США